Cette page contient les pages d'homonymie de Lemay et Le May.

Patronyme 

Lemay et Le May sont des patronymes portés par les personnalités suivantes :

 Anick Lemay (1969-), actrice québécoise ;
 Armand Henri Georges Lemay (1873-1963), architecte français ;
 Augustine Le May (1915-2001), résistante française, Juste parmi les nations ;
 Catriona Le May Doan (1970-), patineuse canadienne ;
 Curtis LeMay (1906-1990), général américain ;
 Doris Le May (1942-), écrivain français de science-fiction ;
 Éric Lemay (1943-), chanteur québécois ;
 Gilles Lemay (1948-), prélat canadien de l'Église catholique ;
 Guillaume Lemay-Thivierge (1976-), acteur québécois;
 J.-Arthur Lemay (1900-1944), caricaturiste et dessinateur québécois ;
 Jacqueline Lemay (1937-) chanteuse québécoise ;
 Jean-Louis Le May (1915-2009), écrivain français de science-fiction ;
 Henri Lemay (1939-2021), administrateur et homme politique québécois ;
 Jean-Yves Lemay (1973-), animateur de radio ;
 Jérôme Lemay (1933-2011), auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Lynda Lemay (1966-), chanteuse québécoise ;
 Martin Lemay (1964-), député péquiste de Sainte-Marie—Saint-Jacques ;
 Pamphile Le May (1837-1918), poète québécois ;
 Paul Lemay (1853-1939) Ingénieur-Gérant de la Compagnie des mines d'Aniche ;
 René Lemay (1934-2015), peintre, graveur et sculpteur québécois ;
 Robert Lemay (1960-), compositeur québécois.

 Lucille Goyette-Lemay (1950-), archère québécoise ;
 Catherine Proulx-Lemay (1975-), actrice québécois.

Toponyme 

 Le May-sur-Èvre, ville du pays de la Loire.